Liban bezeichnet
 französisch den Libanon
 Libáň, Stadt in Tschechien
 Libáň (Nasavrky), Ortsteil von Nasavrky in Tschechien
 Liban (Harghita), Dorf im Kreis Harghita (Rumänien)
 Mont Liban, Gebirgskette im Libanon 
 Air Liban, Vorläufergesellschaft der Middle East Airlines 
 Télé Liban, einen libanesischen Fernsehsender 
 Liban (Schiff), ein französisches Schiff

Liban ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Liban (* 1464 – nach 1546), Altphilologe, Komponist und Musiktheoretiker
 Mohammed Liban (* 1985), dschibutischer Fußballspieler

Siehe auch
 Lieban